Сезон 2009/10 на Първа Бундеслига е 47-ият подред сезон от футболното първенство на Германия. Започва на 7 август 2009 г. с мача между действащия шампион Волфсбург и Щутгарт (2:0). Последният кръг е на 8 май 2010 г.

Новост през този сезон е съкратената зимна пауза на първенството, която вече е само три седмици и половина (между 20 декември и 15 януари) вместо шест и половина, заради което отпадат и традиционните мачове в средата на седмицата (т.нар. „английска седмица“). Утвърдени са и нови начални часове за срещите: в петък – един мач от 20:30 местно време, в събота – пет мача от 15:30 и един от 18:30, в неделя – по един мач от 15:30 и 17:30. Освен това при мач на националния отбор в делничен ден петъчната среща се играе в събота от 15:30 (не повече от шест пъти през един сезон), а след мачове от Лига Европа съботната вечерна среща се играе в неделя от 17:30 (не повече от пет пъти през един сезон).

Отбори 
Карлсруер и Арминия Билефелд изпадат директно след като завършиха на последните две места. Карлсруер отпадат след като се задържат в най-високото стъпало на Германия за две години, докато Арминия отпадат за шести път откакто е започнала Бундеслигата, което е рекорд.

Отпадналите отбори са заменени от Фрайбург, шампиони на Втора Бундеслига 2008/09 и вторият – Майнц 05. Фрайбург се завръщат в Буднеслигата след четири години, а Майнц започват за втори път след като отпаднаха сезон 2006/07.

Другото място е определено чрез бараж в два кръга. Енерги Котбус са 16-и в Бундеслигата и трябва да се изправят срещу Нюрнберг, които завършиха трети във Втора Бундеслига. Нюрнберг спечели двата мача с общ резултат 5:0 и заслужи седмата си промоция в Бундеслигата, което е още един рекорд. Техният опонент завърши тригодишния си престой, като така Бундеслигата остана без отбор от бившата ГДР за втори път откакто западногермански отбори участват в Бундеслигата от сезон 1991/92, като другият път е през сезон 2005/06.

Класиране 

Легенда:

Източник: Бундеслига
Правила при подреждане: 1-во точки, 2-ро голова разлика, 3-то вкарани голове
М = мачове, П = победи, Р = равенства, З = загуби; Г = голове (вкарани:допуснати); ГР = голова разлика

Резултати 

Източник: Първа Бундеслига

Бараж 
16-ият отбор трябва да се изправи срещу третия отбор от Втора Бундеслига 2009/10 в двубой в два мача. Победителят с по-добра голова разлика след двата мача участва в Първа Бундеслига 2010/11. Мачовете са на 13 и 16 май, като отборът от Първа Бундеслига е домакин в първия мач.

Нюрнберг печели с общ резултат 3:0

Голмайстори 

Източник: Kicker.de

Гол + асистенция 

Източник: kicker.de

Призове

Играч на Месеца

Играч на кръга

Стадиони 

1. През януари 2010 г. започва реконструкция на ХШХ Нордбанк Арена, след която стадионът да разполага с 61 000 места.

2. През сезони 2009/10 и 2010/11 Мерцедес-Бенц Арена е превърнат в изцяло футболен стадион, затова нормалният му капацитет от 58 000 души е намален на 42 101.

3. През сезона капацитетът на Везерщадион е увеличен.

Вижте също 
 „А“ група 2009/10
 Английска висша лига 2009/10
 Лига Европа 2009/10
 Примера дивисион 2009/10
 Шампионска лига 2009/10

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Първа Бундеслига

Първа Бундеслига